Okręty US Navy o nazwie USS  "Sandpiper":
 Pierwszy "Sandpiper" (AM-51) był trałowcem typu Lapwing, który służył w latach 1918 - 1945.
 Drugi "Sandpiper" (MHC-38) był barką desantową LCI(L)-1008, której stępka została położona 29 kwietnia 1944 w stoczni Consolidated Steel Corp., w Orange

Bibliografia 

Sandpiper